Нарачино — название населённых пунктов в России:

 Нарачино — деревня в Бологовском районе Тверской области.
 Нарачино — железнодорожная станция (населённый пункт) в Бологовском районе Тверской области.
 Нарачино — железнодорожная станция (РЖД) в Бологовском районе Тверской области.
 
См. также
 Наричино